Януш «Джон» Ковалик (; 26 марта 1944, Новы-Сонч) — польский футболист, форвард. Выступал как в европейских лигах, так и в Североамериканской футбольной лиге.

Биография 
В 1968 году владельцы «Чикаго Мустангс» из Североамериканской футбольной лиги (NASL) подписали контракт с Коваликом. В том же сезоне он возглавил гонку бомбардиров с тридцатью голами в двадцати восьми играх. Это привело к выбору его в качестве MVP лиги и члена команды «Всех Звёзд». В конце сезона он перешёл в «Окленд Клипперс». Однако NASL потеряла большую часть своих команд на западном побережье, в том числе и «Клипперс», которые были расформированы. «Клипперс» решили покинуть NASL и присоединиться к региональной лиге, играя товарищеские матчи против иностранных команд. В январе 1969 года руководство команды приняло решение о полном расформировании, и Ковалик вернулся в Европу, где подписал контракт со «Спартой» из Чемпионата Голландии. В 1974 году он переехал в НЕК, где играл в течение одного сезона. Затем польский футболист вернулся в NASL, подписав в 1975 году контракт «Чикаго Стинг». Ковалик сыграл четырнадцать игр, забив девять голов в 1976 году. В том же году он вернулся в Нидерланды, в Маастрихтский МВВ. В 1977 году он снова перешёл в «Стинг», где забил только один гол. Закончил свою карьеру в Нидерландах с МВВ в сезоне 1978/79.

Ковалик вызывался шесть раз в польскую сборную в период с 1965 по 1966 годы.

После завершения игровой карьеры Ковалик тренировал бельгийский клуб «Масмехелен». В сезоне 1985/86 он был наставником «Витесса», а в 1992 году был тренером в польском «Гурнике».

Примечания

Ссылки 
 NASL stats 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Чикаго Мустангс»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Чикаго Стинг»
Игроки ФК МВВ
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Патро Эйсден Масмехелен»
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК «Витесс»
Тренеры ФК «Ионикос»
Тренеры ФК «Гурник» Забже